Ранчо Масијас има више значења:

 Ранчо Масијас, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Масијас (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Масијас (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Масијас (Дуранго), насеље у округу Дуранго у Мексику